La  des championnats du monde de volley-ball féminin a été organisée au Japon du 3 au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Poule E

Poule F

Demi-finales

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final

Récompenses individuelles 
 Meilleure joueuse (MVP) : Regla Torres Herrera 
 Meilleure attaquante : Ana Fernandez Valle 
 Meilleure marqueuse : Barbara Jelic 
 Meilleure contreuse : Regla Torres Herrera 
 Meilleure serveuse : Elles Leferink 
 Meilleure défenseur : Hiroko Tsukumo 
 Meilleure réceptionneuse : Hiroko Tsukumo 
 Meilleure passeuse : Maurizia Cacciatori 

1998
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1998
Monde feminin 1998
Championnat Monde Volley-ball feminin
Monde feminin
Championnat Monde Volley-ball feminin